Nom de dos cònsols romans:
Luci Quint Cincinnat I
 Luci Quint Cincinnat II.